CRH puede referirse a:
 CRH plc, empresa irlandesa de materiales de construcción (anteriormente, Cement-Roadstone Holdings plc). 
 Caisse de Refinancement de l'Habitat (CRH), banco francés de crédito a la vivienda.
 La hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa (CRH por sus siglas en inglés). 
 El China Railway High-speed (CRH), sistema ferroviario de alta velocidad en China, operado por China Railway.